El acrónimo ITQ puede referirse a:
 El Instituto de Tecnología Química, centro de investigación mixto de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) con sede en Valencia, España.
 El Instituto Tecnológico de Querétaro, institución pública de educación superior, enfocada a la ingeniería, en la ciudad de Querétaro, México.

Siglas